Stabat mater [ста́бат ма́тэр] (лат.) — средневековая католическая секвенция.

Краткая характеристика 
Своё название секвенция получила по инципиту «Stabat mater dolorosa» («Стояла мать скорбящая»). Первая часть текста повествует о страданиях Девы Марии во время распятия Иисуса Христа; вторая — молитва грешника к Богородице, заканчивающаяся просьбой о даровании ему спасительного рая.

Текст (четырёхстопный хорей), состоящий из 20 трёхстрочных строф, традиционно приписывается итальянскому религиозному поэту, монаху-францисканцу Якопоне да Тоди; по другой традиции — папе Иннокентию III или Бонавентуре. Мелодия относится ко II церковному тону. Стихи и (анонимный одноголосный) распев впервые регистрируются в источниках XIII в. До середины XVI в. секвенция входила (наряду со многими другими) в Римский миссал. На Тридентском соборе секвенция Stabat mater была запрещена; вновь допущена Римом в 1727 г.

Текст и перевод 
Латинский текст (оригинал) существует в нескольких редакциях. Стандартной считается ватиканская редакция, зафиксированная в дореформенной Liber usualis и других стандартных певческих книгах католиков:

Альтернативный вариант текста (был использован Дж. Б. Перголези, Дворжаком и рядом других композиторов):

Существуют и другие редакции текста. Древнейшей версией «Stabat mater» считается установленная К. Блюме и Х. М. Баннистером в знаменитой антологии средневековой литургической поэзии Analecta hymnica medii aevi, новейшая зафиксирована в пореформенном «Римском градуале» (Graduale Romanum) 1973 года и в невмированном «Тройном градуале» (Graduale triplex) 1979 года.

Рецепция 

Известны несколько стихотворных переводов Stabat mater на русский язык, в том числе В. А. Жуковского («Горько плача и рыдая»), Л. А. Мея («Матерь Божия стояла / И в безмолвии рыдала») и Д. С. Мережковского («На Голгофе, Матерь Божья»).

Текст (но не оригинальная мелодия) Stabat mater послужил источником вдохновения для многочисленных композиторов начиная с XVIII века (отдельные музыкальные воплощения текста известны и раньше, впервые — в мотете Жоскена Депре). В настоящее время установлено более 200 композиций на основе секвенции. Среди известных 
 1715 — Антонио Вивальди
 1723 — Алессандро Скарлатти
 1725 — Антонио Кальдара
 1727 — Агостино Стеффани
 1736 — Джованни Баттиста Перголези
 1767 — Франц Йозеф Гайдн
 1815 — Франц Шуберт
 1837 — Джоаккино Россини
 1877 — Антонин Дворжак
 1898 — Джузеппе Верди
 1907 — Чарльз Вильерс Стэнфорд
 1926 — Кароль Шимановский
 1950 — Франсис Пуленк
 1962 — Кшиштоф Пендерецкий
 1967 — Алемдар Караманов
 1985 — Арво Пярт
 1994 — Владимир Мартынов

 2007 — Карл Дженкинс
2011 — митрополит Иларион (Алфеев)

Сюжет скорбящей Матери Христа часто использовали художники (см. иллюстрацию)

Примечания

Литература 

 Nohl P.-G. Lateinische Kirchenmusiktexte. Übersetzung - Geschichte - Kommentar. Kassel, Basel: Bärenreiter, 2002.

Ссылки 
 Сайт, посвящённый «Stabat Mater» (автор: Hans van der Velden)
 Ноты, аудио, видео "Stabat Mater" митр. Илариона (Алфеева)

Католические секвенции
Церковная музыка
Католические гимны
Духовная музыка